św. Maryn z Cezarei Palestyńskiej (III w.) – męczennik
 św. Maryn z San Marino (IV w.) – pustelnik, asceta i diakon

Zobacz też:
Błogosławiony Maryn